Джон Булль (Джон Буль, Джон-Буль) (, ) — кличка, собирательный образ типичного англичанина (юмористическое олицетворение), одна из персонификаций образа Великобритании.

Происхождение 
Персонаж произошёл от простоватого фермера, появившегося в памфлете английского публициста Джона Арбетнота «История Джона Булля», 1727 год (1712 года) — остроумная аллегория, имевшая целью осмеять герцога Мальборо и вигов и охладить стремление англичан к войне с Францией, созданный им образ Джона Булля надолго стал символом Англии.

Стал более популярным после театральной пьесы Джона Колмена Младшего «Джон Булль, или Семейная жизнь англичанина» (1803 год), поставленной в театре Хеймаркет.

Иногда образ используется для отображения всей Великобритании, но он не был принят в Шотландии и Уэльсе, так как в нём больше Англии, чем Британии. В Северной Ирландии, в противоположность националистам, к Буллю хорошо относятся унионисты. На карикатурах изображался и изображается коренастым, краснощёким, рыжеволосым, постоянно готовым к драке (боксу).

Обобщающий портрет 
Джон Бул(л)ь — краснолицый низкорослый толстяк с хитрой физиономией (более или менее груб, упрям, откровенен, одарён здравым смыслом, патриот и презирает все неанглийское), с непременными бакенбардами, в красном сюртуке, белых брюках или лосинах (обязателен костюм цветов британского флага) и коротком цилиндре или шапокляке, иногда с подзорной трубой, через которую он в безопасности и комфорте рассматривал со своего острова через Ла-Манш происходящие на континенте события. В период правления Георга персонаж одет в красный жилет и/или фрак королевского синего цвета.

В этом его отличие (противоположность внешнего вида) от своего «родственника» американского дяди Сэма, обычно изображавшегося худым, долговязым, бледным, с тонкими вытянутыми хищными чертами лица, с козлиной бородкой, дельцом в синей ливрее и высоком узком цилиндре.

Галерея

См. также 
 Бош
 Марианна
 Янки
 Дядя Сэм

Примечания

Литература 
 Свифтом или Джоном Арбутнотом, «History of John В.», 1704 год
 

Национальные прозвища
Национальные персонификации